Mark Schwarzer () este un fost fotbalist australian care a evoluat pe postul de portar. El a reprezentat  la nivel internațional din 1993 până în 2013, făcând parte din lotul naționalei la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, cât și la cel din 2010.

Este cunoscut pentru perioada petrecută în Premier League la clubul Middlesbrough FC, pentru care a jucat timp de peste un deceniu, între anii 1997–2008, și a apărat culorile clubului în 445 de meciuri. În 2008 a trecut la o altă echipă din Premier League, Fulham FC, pentru care a jucat 218 meciuri și a devenit primul și, până în prezent, unicul fotbalist non-britanic care a depășit numărul de 500 de meciuri jucate în Premier League.

Părinții lui Mark Schwarzer, Hans-Joachim și Doris, sunt germani care au emigrat în Australia în 1968.

Statistici carieră

Club

Internațional

Palmares

Club

Middlesbrough
Football League Cup (1): 2003–04
Finalist: 1996–97, 1997–98
Cupa UEFA
Finalist: 2005–06

Fulham
UEFA Europa League
Finalist: 2009–10

Chelsea
Premier League: 2014–15
Supercupa Europei
Finalist: 2013

Internațional
Australia
OFC Nations Cup (1): 2004
Cupa Asiei AFC
Finalist: 2011

Individual
Jucătorul anului la Fulham F.C. (1): 2008–09 
Fotbalistul australian al anului (2): 2009, 2010
Football Media Association Australia International Player of the Year (1): 2009
Order of Australia Medal (1): 2009
Australian Professional Football Association Player of the Year (1): 2010
Jucătorul lunii în Premier League (1): februarie 2010
 Alex Tobin OAM Medal (1): 2014

Referințe

Legături externe

 
 FFA – Socceroo profile 
 FIFA profile 

Nașteri în 1972
Australieni de origine germană
Australieni expatriați
Sportivi australieni în viață
Fotbaliști australieni
Fotbaliști internaționali australieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Premier League
Portari de fotbal
FIFA Century Club